Genalguacil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Genalguacil (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Genalguacil (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar